Il vocabolo italiano cembalo (anticamente anche cimbalo) deriva dal greco κύμβαλον (traslitterato kýmbalon) attraverso il latino cymbălum. Il vocabolo κύμβαλον, a sua volta, derivava da κύμβη (traslitterato kýmbe), vocabolo avente il significato di "tazza, ciotola" o di "barca". 

Cembalo può riferirsi a:

Strumenti musicali 
 Cimbali, spesso al plurale, può indicare alcuni strumenti a percussione in genere, come i piatti o strumenti simili che vengono percossi insieme. Dal nome di un antico strumento composto da due piccoli piatti cavi di bronzo, da battere insieme, citato anche  in 2Sam, 1Cr,  2Cr,  nel Salmo 150 e in altri Libri Storici del Vecchio Testamento (termine originale ebraico selselim). In alcune regioni italiane si usa popolarmente la parola cembalo per indicare il tamburello a sonagli (per estensione del termine "cembali", che designa i sonagli). Nel Medioevo il termine cymbala designava anche uno strumento melodico, usato nella musica liturgica, costituito da una fila di campane accordate secondo la scala pitagorica, suonate con martelli.
 Cembalo, strumento musicale a corde già esistente nell'antichità classica e di uso frequente nel Medioevo, più comunemente noto in Italia con il nome di salterio, che si poteva suonare pizzicando le corde (da questo deriva il clavicembalo), oppure percuotendo le corde con bacchette (pratica più frequente in altre nazioni d'Europa, da cui sono derivati il dulcimer anglosassone e il cembalo ungherese, uno strumento a corde percosse meglio noto come cimbalom.
 Cembalo, come sinonimo abbreviativo di clavicembalo, strumento a tastiera con corde pizzicate. Il clavicembalo deriva il proprio nome dal significato qui sotto che indica lo strumento a corde pizzicate, "clavicembalo" significa infatti letteralmente "cembalo a tasti".
 Cembalo ad arco, strumento a tastiera del XVII secolo, di aspetto simile al clavicembalo e detto in tedesco Geigenwerk, nel quale i tasti mettono a contatto le corde corrispondenti con una serie di ruote di legno (messe in rotazione da una manovella), in modo da riprodurre l'effetto di un insieme di strumenti ad arco; il principio è simile a quello della ghironda.
 Cimbalo, un particolare registro dell'organo.

Geografia 
 Cembalo è il nome che i genovesi dettero alla loro colonia di Symbolon (Συμβολον) in Crimea. La città, chiamata Yamboli dai Bizantini, assunse il nome attuale di Balaklava quando fu conquistata dai Turchi nel 1475.

Altro 
 Cembalo scrivano, primo prototipo di macchina per scrivere risalente al 1837.
 Cembalo, personaggio minore di Dragon Ball.

Altri progetti